Plaza del Altozano puede hacer referencia a las siguientes lugares:
Plaza del Altozano (Albacete)
Plaza del Altozano (Sevilla)